La Jalousie může být:

 La Jalousie (film, 1976) – film belgického režiséra Raymonda Rouleau z roku 1976
 La Jalousie (film, 1989) – film francouzského režiséra Christophe Loizillona z roku 1989
 La Jalousie (film, 2013) – film francouzského režiséra Philippe Garrela z roku 2013